1.HMNL 2016./17. je dvadeset i šesta sezona prvog ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva, a u ligi sudjeluje 12 momčadi.  
Prvenstvo je treći put zaredom osvojio Nacional iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
Prvenstvo se igra u dva dijela: ligaškom i doigravanju. 
U ligaškom sudjeluje 12 momčadi koje odigraju ligu dvokružnim sustavom  (22 kola). Po završetku lige šest najbolje plasiranih momčadi se plasira u doigravanje za prvaka koje se igra na ispadanje. Četvrtzavršnica i poluzavršnica se igra na dvije dobivene utakmice, a završnica na tri dobivene utakmice.

Sudionici 

 Square - Dubrovnik
 Albona Potpićan '98 - Labin (Potpićan '98 Istra - Pula) 
 Novo Vrijeme Apfel - Makarska
 Osijek Kelme - Osijek
 Brod 035 - Slavonski Brod
 Solin - Solin 
 Split Tommy - Split
 Vrgorac - Vrgorac
 Alumnus - Zagreb
 Futsal Dinamo - Zagreb
 Nacional - Zagreb
 Uspinjača - Zagreb

Napomene: 
 Potpićan '98 Istra započela sezonu, ali je tokom sezone klub fuzioniran s klubom Albona iz Labina, te su nastavili sezonu pod nazivom Albona Potpićan '98
<ref> [http://futsalmagazin.com/potpicanova-legenda-raduje-me-povratak-labin-a-nastavku-nas-sezone-ocekuje-grcevita-borba-ostanak/ futsalmagazin.com, Potpićanova legenda razočarana prvim dijelom sezone, ali ističe: „Raduje me povratak u Labin”], objavljeno 7. siječnja 2017., pristupljeno 10. svibnja 2017. </ref>crofutsal.com, Elvis Uravić bez dlake na jeziku o “Slučaju Potpićan”, objavljeno 4. veljače 2017., pristupljeno 10. svibnja 2017.  
 Solin'' odustao od natjecanja u drugom dijelu sezone

Ligaški dio sezone

Ljestvica

Rezultati 
{| width="100%" style="font-size: 80%"
|-
|width="25%"|
|width="25%"|
|width="25%"|
|width="25%"|
|-

|valign="top"|
{|class="wikitable" width="100%"
!colspan="2"|1. kolo
|-
|colspan="2" align="center"|30. rujna 2016.
|-
|Split Tommy - Potpićan '98 Istra ||2:0
|-
|Brod 035 - Nacional ||0:9
|-
|colspan="2" align="center"|1. listopada 2016.
|-
|Vrgorac - Alumnus ||4:6
|-
|Uspinjača - Osijek Kelme ||2:2
|-
|Futsal Dinamo - Novo Vrijeme Apfel ||1:1
|-
|colspan="2" align="center"|25. listopada 2016.
|-
|Square - Solin ||12:1
|}

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|-

|valign="top"|

|valign="top"|

|valign="top"|
|valign="top"|
|}

 Doigravanje ČetvrtzavršnicaPoluzavršnicaZavršnica'''

Povezani članci 
 Hrvatski malonogometni kup 2016./17.
 Druga hrvatska malonogometna liga 2016./17.

Izvori 
 crofutsal.com, 1. HMNL, pristupljeno 10. svibnja 2017.
 flashscore.com, 1. HMNL, pristupljeno 10. svibnja 2017.
 sportnet.hr, Velika najava sezone: očekuje nas možda najzanimljivije prvenstvo u povijesti, objavljeno 30. rujna 2016., pristupljeno 10. svibnja 2017.

Vanjske poveznice 
 crofutsal.com, 1. HMNL
 futsalmagazin.com, 1. HMNL

2016-17